La Vallée pode se referir a:
 La Vallée (Charente-Maritime), uma comuna da França.
 La Vallée (Haiti), uma comuna do Haiti.
 La Vallée (filme), um filme francês de 1972.

Desambiguações de topônimos